Ethik-Preis steht für
Ethikpreis der Deutschen Wirtschaftsgilde
Landesethikpreis des Fachverbands Ethik 
Ethik-Preis der Giordano-Bruno-Stiftung
Ethikpreis der Wirtschaftsakademie Sachsen-Anhalt